Wikimini est un site web de médiation scientifique, en langue contrôlée, écrit en grande partie par des enfants de 7 à 14 ans. Œuvre libre, elle est gérée en wiki grâce au moteur MediaWiki auquel a été ajoutée une interface plus colorée. Elle est écrite principalement en français, mais aussi en suédois.

Histoire 

Le nom « Wikimini » est un mot-valise issu de la fusion des termes « wiki » et « mini ».

Depuis sa mise en ligne le  par le Suisse Laurent Jauquier, le site connait un succès grandissant qui touche rapidement l'ensemble de la francophonie.

En , le site est désigné « meilleur site / contenu français pour enfants » dans le cadre d’un concours organisé par la Commission européenne.

Organisation et fonctionnement

Ajout de contenu 

Wikimini permet aux enfants de collaborer pour construire une encyclopédie, depuis chez soi ou lors de projets pédagogiques organisés dans des établissements scolaires. Les adultes relisent et organisent les articles écrits par les enfants, et les illustrent si besoin.

Contrairement à un certain nombre de wikis publics, seuls les utilisateurs inscrits ont la possibilité de contribuer. Cela apporte de nombreux intérêts pédagogiques pour les enfants :
 Valoriser des savoirs (scolaires ou non) de l’enfant.
 Pouvoir participer quels que soient les centres d’intérêt.
 Stimuler à l’activité d’écriture (synthétiser, reformuler, structurer, communiquer).
 S'insérer dans une communauté fondée sur la coopération, le respect mutuel et l’acceptation de la critique.
 Inciter à la vérification de l’information et à la documentation. 
 Sensibiliser au droit d’auteur.

Contrôle des modifications 

Certains Wikiminautes possèdent des statuts spéciaux. Ces statuts sont octroyés par le propriétaire du site sur lettre de motivation. Les principaux sont :
 Wikimodos : Utilisateurs ayant la possibilité de modérer le forum de Wikimini et de s'assurer que les règles sont respectées : 13 en février 2022
 Wikitechniciens : Statut équivalent à celui d'« administrateur » sur Wikipédia. Il permet d'accéder à de nombreux outils spéciaux dont ceux de pouvoir bloquer un utilisateur, de supprimer une page, de modifier les pages de l'espace MediaWiki, de masquer une version d'historique et de modérer le forum de Wikimini : 27 en février 2022
 Développeurs : Statut indicatif servant à indiquer qu'un utilisateur s'occupe de la partie technique du site. Normalement, il possède également le statut de Wikitechnicien qui permet de modifier les pages de l'interface MediaWiki.
 Bureaucrates : Ces utilisateurs peuvent changer le statut d'autres utilisateurs et nommer des nouveaux statuts : 8 en février 2022

Licence

Financement

Contenu de Wikimini en français 

Avant la mise en place de sous-catégories en , il n'existait qu'un seul niveau de catégorie, ce qui permettait de connaître les thèmes d'articles les plus traités :

 Histoire et géographie :  articles 
 Sciences et mathématiques :  articles 
 Arts, loisirs et sports : 701 articles 
 Croyances et religions : 487 articles 
 Technologie et santé : 428 articles 
 Vie en société : 313 articles 
 Littérature et théâtre : 224 articles 
 Langues et langages : 143 articles
 Information et documentation : 81 articles
 Pensée et esprit : 78 articles

Notes et références

Articles connexes 

 Liste d'encyclopédies sur Internet
 Vikidia
 WikiKids
 Wikipédia en anglais simple
 DicoAdo

Liens externes 

Liste des articles de presse sur Wikimini

Pédagogie active
Plate-forme pédagogique
Encyclopédie en ligne
Projet utilisant MediaWiki
Wiki
Culture libre